Desa Sukahurip kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukahurip (administrativ by i Indonesien, lat -6,60, long 107,78), Jawa Barat, 
 Desa Sukahurip (administrativ by i Indonesien, lat -6,19, long 107,16), Jawa Barat, 
 Desa Sukahurip (administrativ by i Indonesien, lat -7,28, long 108,50), Jawa Barat, 
 Desa Sukahurip (administrativ by i Indonesien, lat -7,47, long 108,54), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar